Bellecour est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Benjamin Bellecour (?-), comédien français ;
 Hippolyte Lejeune de Bellecour (1779-1863), député du Loiret ;
 Pierre Lejeune de Bellecour (1742-1812), maire de Pithiviers.

Pseudonyme 

 Bellecour, de son vrai nom Jean-Claude-Gilles Colson (1725-1778), acteur français, sociétaire de la Comédie-Française.

Toponyme 

 Bellecour, quartier du 2 arrondissement de la ville de Lyon ;
 Place Bellecour ou Louis-le-Grand, plus grande place de Lyon ;

Architecture 
 Bellecour, station du métro de Lyon ;
 Le Théâtre Bellecour, ancien théâtre lyonnais, ancien siège du Progrès et depuis 1985 la Fnac Lyon ;
 Château de Bellecour, château du  situé sur la commune française de Pithiviers.

Liens externes 
 
 

Patronyme français